Boli Bolingoli-Mbombo – calciatore belga, difensore
 Ibrahim Mbombo Njoya – politico camerunese
 Idris Mbombo – calciatore congolese, attaccante
 Kule Mbombo – calciatore congolese, attaccante
 Nomafrench Mbombo – politica sudafricana
 Yanis Mbombo – calciatore belga, attaccante